Рём () — немецкая фамилия. Известные носители:
 Рём, Отто (1882—1958) — американский борец, чемпион Олимпийских игр 1904.
 Рём, Элизабет (род. 1973) — немецкая и американская актриса.
 Рём, Эрнст Юлиус (1887—1934) — основатель штурмовых отрядов СА.